Schlaun steht für:

 (6352) Schlaun, Asteroid

Schlaun ist der Familienname folgender Personen: 

 Gerhard Mauritz von Schlaun (1742–1825), deutscher Offizier
 Johann Conrad Schlaun (1695–1773), deutscher Baumeister, Architekt und Militär des Barocks